Cassida är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Cassida ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Cassida